Бай-Тайгинский кожуун () — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Республики Тыва Российской Федерации.

Административный центр — село Тээли.

География 

Бай-Тайгинский кожуун находится на западе республики. Граничит: на севере — с Республикой Хакасия, на западе — с Республикой Алтай, на юге — с Монгун-Тайгинским кожууноми на востоке — с Барун-Хемчикским кожууном. Площадь территории — 7,9 тыс. км².

Кожуун находится на территории горного массива Бай-Тайга. В Бай-Тайгинском кожууне находится кластерный участок «Кара-Хол» государственного биосферного заповедника «Убсунурская котловина».

Бай-Тайгинский кожуун приравнен к районам Крайнего Севера.

Население

Территориальное устройство 
В Бай-Тайгинском кожууне 7 сумонов (сельских поселений):

Населённые пункты 
В Бай-Тайгинском кожууне 8 населённых пунктов.

Экономика 
Основа экономики района — животноводство. На территории кожууна разведано Шивилигское месторождение радоновых вод, на базе которого планируется строительство курорта. В июле 2010 года в сумоне Кара-Холь (местечко Хол-Оожу) открыта турбаза Кара-ХольТур.

Археология 
 Вблизи се Кара-Холь (Тапсы-Аксы) на памятниках Алаш I и Алаш II на правом берегу реки Алаш найдены рунические надписи (стела Берт-Боом).

Топографические карты

Примечания

Ссылки 
 Программа развития Бай-Тайгинского кожууна